Jack Evans může být:

 Jack Evans (lední hokejista) (1928–1993) – kanadský lední hokejista narozený ve Walesu
 Jack Evans (hudebník) (* 1953) – americký hudebník
 Jack Evans (wrestler) (* 1982) – americký wrestler